Le Fudbalski Klub Radnik Surdulica (en ), plus couramment abrégé en Radnik Surdulica, est un club serbe de football fondé en 1926 et basé dans la ville de Surdulica.

Le club participe au championnat de première division lors de la saison 2015-2016, après avoir terminé champion de deuxième division la saison précédente.

Histoire

Bilan sportif

Palmarès

Bilan par saison 

Légende

Personnalités du club

Présidents du club 
  Stanislav Tončev

Entraîneurs du club 

  Goran Jocić (2011)
  Branislav Stošić (2011)
  Dragan Antić (2012)
  Dragan Nikolić (2012)
  Ljubomir Crnokrak (2012)
  Goran Jocić (2012)
  Cvijetin Blagojević (2013)
  Žarko Đurović (2013)
  Saša Nikolić (2013 - 2014)

  Neško Milovanović (2014)
  Mladen Milinković (2014 - 2015)
  Miloš Veselinović (2015 - 2016)
  Goran Lazarević (2016)
  Neško Milovanović (2016)
  Milorad Kosanović (2016)
  Bratislav Živković (2017)
  Simo Krunić (2017 - 2018)
  Mladen Dodić (2018)

  Goran Jocić (2018)
  Milan Milanović (2018 - 2019)
  Slaviša Božičić (2019)
  Nenad Vanić (2019)
  Simo Krunić (2019 - 2020)
  Dejan Đuričić (2020)
  Slavoljub Đorđević (2020 - 2021)
  Igor Bondžulić (2021)
  Dušan Đorđević (2021 - )

Effectif actuel

Annexes

Liens externes

Notes et références 

Radnik
Club de football fondé en 1926
Surdulica